Колд Спринг Харбор може да буде:
 Колд Спринг Харбор (Њујорк), насељено место у америчкој савезној држави Њујорк
 Cold Spring Harbor (албум Билија Џоела), албум америчког музичара Билија Џоела